Jezioro Ostrowskie (lubuskie)
 Jezioro Ostrowskie (kujawsko-pomorskie)
 Jezioro Ostrowskie (Ukraina)